Cais do Sodré (straat)
Cais do Sodré (metrostation), een metrostation, hernoemd naar de bovenstaande straat
Cais do Sodré (spoorwegstation), een spoorwegstation, hernoemd naar de bovenstaande straat